Miejscowości w USA:
 Kenmare – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
Gminy w USA:
 Kenmare (ang. Kenmare Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward